Fayette es el nombre de varias localidades de Estados Unidos:
 Fayette (Alabama)
 Fayette (Arkansas)
 Fayette (Iowa)
 Fayette (Maine)
 Fayette (Míchigan)
 Fayette (Misisipi)
 Fayette (Misuri)
 Fayette (Nueva York)
 Fayette (Ohio)
 Fayette (Utah)
 Fayette (Wisconsin)
 Fayette City, Pensilvania